52-й выпуск  Париж — Тур — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 5 октября 1958 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1958.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт